Table des caractères Unicode U+0400 à U+04FF (1 024 à 1 279 en décimal).

Cyrillique (Unicode 1.1 à 5.1) 
Utilisés pour l’alphabet cyrillique.

Les caractères U+0483 à U+0489 sont des signes diacritiques, présentés ici combinés avec la lettre cyrillique o « о » (U+043E) à des fins de lisibilité.

Note : certains navigateurs n’affichent pas correctement la superposition des diacritiques U+0488 et U+0489 avec la lettre de base.

Table des caractères

Historique

Version initiale Unicode 1.1

Compléments Unicode 3.0

Compléments Unicode 3.2

Compléments Unicode 4.1

Compléments Unicode 5.0

Compléments Unicode 5.1

Voir aussi

Articles connexes 
 Table des caractères Unicode (0000-0FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode
 Signe millions cyrillique

Notes et références

Liens externes 
   Cyrillic, table sur le site Unicode.

00040